La Crosse kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
La Crosse (Florida)
La Crosse (Indiana)
La Crosse (Kansas)
La Crosse (Virginia)
La Crosse (Washington)
La Crosse (Wisconsin)

Ook kan het verwijzen naar:
La Crosse (Frankrijk), een gehucht van Ruisscheure